Армин Ходжич (, 17 ноября 1994, Сараево) — боснийский футболист, нападающий венгерского клуба «МОЛ Види» и сборной Боснии и Герцеговины.

Карьера

Клубная 
Ходжич начинал карьеру игрока в юношеской системе клуба «Железничар» из родного города Сараево. Весной 2011 года скауты английского «Ливерпуля» пригласили его в команду. В 2012 году был отдан в аренду обратно в «Железничар», в котором отыграл два сезона. По окончании сроков контракта, так и не сыграв ни одного матча в составе главной команды «Ливерпуля», перешёл в хорватское «Динамо». Контракт с новым клубом рассчитан на пять лет.

В сборной 
Армин Ходжич выступал за юношеские сборные Боснии и Герцеговины различных возрастов. В составе молодёжной сборной был капитаном команды. В октябре 2015 года был вызван в главную национальную сборную на последние матчи отборочного турнира к чемпионату Европы 2016 против Кипра и Уэльса, однако, на поле не вышел.

Статистика

Достижения 
 «Железничар» (Сараево)
 Победитель чемпионата Боснии и Герцеговины (1): 2012/13

 «Динамо» (Загреб)
 Победитель чемпионата Хорватии : 2014/15, 2015/16
 Обладатель кубка Хорватии : 2014/15, 2015/16

Примечания

Ссылки 
 Статистика на soccerway.com
 Профиль на сайте ФК «Динамо» Загреб

Футболисты Боснии и Герцеговины
Игроки сборной Боснии и Герцеговины по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Железничар» Сараево
Игроки ФК «Динамо» Загреб
Игроки ФК «МОЛ Фехервар»